Позу-Алегри:

 Позу-Алегри — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.
 Позу-Алегри — микрорегион в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.